Джеймс Оуен Съливан (), роден на 9 февруари 1981 и починал на 28 декември 2009, познат като Дъ Рев (), съкратено от „The Reverend Tholomew Plague“, е американски музикант, барабанист, текстописец, беквокал и един от основателите на американската хевиметъл група „Авенджед Севънфоулд“ известна и с абревиатурата A7X, която ще бъде използвана по-надолу в текста. Приносът му за групата се изразява основно в написването на песните „Afterlife“, „A Little Piece of Heaven“, and „Almost Easy“. Също така е бил и вокалист и пианист на „Pinkly Smooth“, проект, в който е познат като „Rathead“. Също така е бил барабанист на „Suburban Legends“.

Кариера 
Съливан е роден в Тъстлин, Калифорния на 9 февруари 1981 в семейство на ирландски деди. Получава първите си барабанни палки на 5 години, а собствен барбанен сет на 12. Започва да свири в групи в гимназията. Преди да се присъедини към „Авенджед Севънфоулд“ като един от основателите на групата, Съливан е барабанист на "Suburban Legends. На 20-годишна възраст записва първия си албум с Авенджед Севънфоулд на име „Sounding the Seventh Trumpet“, повлиян от Франк Заппа и Кинг Кримсън.

По-късно е повлиян от Вини Пол (Vinnie Paul), (Dave Lombardo), (Lars Ulrich) and (Terry Bozzio). Барабанистът споделя, че именно Томи Лий е оказал влияние върху визуалния имидж на барабаниста. Съливън разбира се има и свой почерк на свирене, който самия той нарича „The Double Octopus“ поради липса на по-добро описание. Техниката може да се чуе в песни като „Almost Easy“, „Critical Acclaim“, „Crossroads“, иDancing Dead, където Съливан ускорява два пъти темпото между двойния бас и чинелите.

Дъ рев е бил барабанист, композитор, текстописец, вокалист и пианист за групата. Вокалите са включени в няколко песни на Avenged Sevenfold включително: „Strength of the World“, „Afterlife“, „A Little Piece of Heaven“, „Almost Easy“, „Scream“, „Critical Acclaim“, „Lost“, „Brompton Cocktail“, „Crossroads“, „Flash of the Blade (Iron Maiden cover)“, и „Fiction.“ Някои от песните на които е композитор и автор на текста са „A Little Piece of Heaven“, „Afterlife“, „Almost Easy“, „Unbound (The Wild Ride)“, „Buried Alive“, „Fiction“, „Brompton Cocktail“, и др. A7X пуска демо версия на песента „Nightmare“, в която Дъ Рев свири на електронни барабани и пее.

Дъ Рев печели награда за най-добър барабанист на всички времена на ежегодните „Revolver Golden God Awards“

При анкета на Ultimate Guitar online readers за десетте най-добри барабанисти, Съливан е класиран на номер 8. През 2017 отново е класиран в списъка на 25-те най-добри барабанисти, отново на Ultimate Guitar под номер 5.

Негов страничен проект е групата Пинкли Смуут, сформирана през лятото на 2001 в Калифорния. Групата няма голям успех, тъй като реализира само един албум.

Смърт 
На 28 декември 2009

Американски музиканти